Greenfield se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David W. Greenfield
 Paul J. Greenfield